Příjmení Toivonen nosí více významných osobností:

 Armas Toivonen (1899–1973) – finský atlet, běžec
 Hannu Toivonen (* 1984) – finský hokejový brankář
 Henri Toivonen (1956–1986) – finský rallyový jezdec
 Ola Toivonen (* 1986) – švédský fotbalový útočník